Grandvillars (dt. Granwiller) steht für:

 Kanton Grandvillars, einen Kanton im französischen Département Territoire de Belfort
 Grandvillars (Adelsgeschlecht), das Adelsgeschlecht der Barone de Grandvillars
 Grandvillars, eine Gemeinde in der französischen Region Franche-Comté